La Prva A Liga 2017-2018 è stata la 12ª edizione del massimo campionato montenegrino di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Mornar Bar.

Regular season

Super Liga

Playoff

Spareggio promozione/retrocessione

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018